Morgan-Nunatakker ist der Name folgender Gebirgsgruppen:
* Morgan-Nunatakker (Ellsworthland) in den Sweeney Mountains, Ellsworthland, Westantarktika
 Morgan-Nunatakker (Enderbyland) im Enderbyland, Ostantarktika